Jean Richard, navnet henviser til forskellige personer:

 Jean Richard (skuespiller) – fransk skuespiller.
 Jean Richard – fransk historiker og forfatter.